Lamar Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Lamar Township, du comté de Madison dans l'Arkansas. (inactif) ;
 Lamar Township, du comté de Barton dans le Missouri ;
 Lamar Township, du comté de Clinton en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Lamard Township, du comté de Wayne dans l'Illinois

Homonymie de townships